Кампенгаузен:

 Кампенгаузен — русский баронский род.
 
 Кампенгаузен, Бальтазар (1746—1807) — писатель и государственный деятель.
 Кампенгаузен, Иоганн Бальтазар фон (1689—1758) — шведский, затем российский государственный деятель.